«Вьё Коломбье́» — французский театр.

«Вьё Коломбье» или, буквально, «Театр старой голубятни» был основан в 1913 году в столице Франции городе Париже актёром и режиссёром Жаком Копо.

Театр своим репертуаром отчасти протестовал против засилья пошлости и бездуховности, доминировавших тогда на столичных подмостках. Ставя во главу угла воспитательно-этическое значение театра, Копо стремился создавать спектакли нравственные философские и поэтические.

Неповторимая студийная атмосфера, огромная творческая ответственность актёров, монументальные произведения драматургии того времени в репертуаре «Старой голубятни» (А. Мюссе, Ф. М. Достоевский, В. Шекспир и другие гранды литературы) дали театру широкое признание у серьёзной публики.

В 1924 из-за материальных трудностей труппа «Вьё Коломбье» была распущена.

С 1933 по 1935 год в здании работали творческие коллективы, руководимые известными деятелями французского театра Ж. и Л. Питоевыми, учеником и последователем Жака Копо — М. Сен-Дени.

В 1960 году театр «Вьё Коломбье» гастролировал в Советском Союзе.

В будущем театральные подмостки «Старой голубятни» постоянно сдавались в аренду под различные постановки, перечисление которых заняло бы слишком много времени. С 1993 года здание стало одним из залов «Комеди Франсез».

Примечания

Литература 
 
 Финкельштейн Е. Л. «Жак Копо и Театр Старой Голубятни», , 1971.
 Jules Romains (préface) et Berthold Mahn (dessins). Souvenirs du Vieux-Colombier, 950 exemplaires numérotés, chez Claude Aveline, 1926.
 Marc Veron. " Janus ou les deux faces de l’investissement théâtral de 1864 à 1914 ", dans Le Mécénat littéraire aux XIXe et XXe siècles, Anne Struve-Debeaux (dir.), Paris, éditions Hermann, 2019.

Ссылки 
 Théâtre du Vieux-Colombier — официальный сайт.

Театры Парижа